Alfredo Cifariello – pittore italiano
 Antonio Cifariello – attore e documentarista italiano
 Fabio Cifariello Ciardi – compositore italiano
 Filippo Cifariello – scultore italiano